Селье:

Топонимы
 Селье (коммуна) — коммуна в губернии Согн-ог-Фьюране в Норвегии.
 Селье — посёлок и административный центр коммуны Селье в Норвегии.

Персоналии
 Селье, Габриэль (Gabriel Scellier; 1756—1795) — французский революционер, прокурор Парижской коммуны после ареста Шометта.
 Селье, Ганс (1907—1982) — канадский эндокринолог австро-венгерского происхождения.
 Селье, Жак (15...—1620) — французский график и органист.
 Селье, Франсуа (François Scellier; род. 1936) — французский политик, инициировавший закон, получивший его имя (закон Селье).

Другое
 Закон Селье (Loi Scellier) — французский закон поддержки частных инвестиций при сдаче жилья внаём (2009—2012) .